

Reis
Conrado I da Germânia (881-918) - rei da Frância Oriental

Conrado I da Borgonha (ca. 925–993) — rei da Borgonha (não confundir com o conde, Conrado da Lorena)

Conrado II do Sacro Império Romano-Germânico (990–1039) — rei de Itália como Conrado I

Conrado IV da Germânia (1228–1254) — rei da Sicília como Conrado I, duque da Suábia como  Conrado III e rei dos Romanos como Conrado IV

Conrado de Monferrato (ca. 1145/7–1192) — rei de jure de Jerusalém como Conrado I, príncipe de Tiro, marquês de Montferrat

Duques
Conrado da Lorena (922 ou 930–955) — Conrado I, duque da Lotaríngia

Conrado I da Suábia (m. 997)

Conrado I da Boémia (m. 1092) — duque da Boémia, Znojmo e Brno

Conrado II da Baviera (1052–1055) — há autores que lhe chamam Conrado I, preferindo o nome de Cuno para seu homónimo que foi duque da Baviera entre 1049 e 1053

Condes
Conrado I de Auxerre (ca. 800–década de 860) — Conrado I da Borgonha (não confundir com o rei, Conrado I da Borgonha), conde de Argengau, Paris e Auxerre, abade laico de Argengau, Saint-Germain d'Auxerre e de São Galo

Conrado I de Genebra (930–963)

Conrado I do Luxemburgo (1040–1086)

Conrado de Hohenstaufen (1135–1195) — primeiro conde palatino do Reno

Outros
Conrado de Wittelsbach (1120–1200) — arcebispo de Mogúncia como Conrado I

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]